Der Begriff Yacolt bezieht sich auf

 Yacolt (Washington), eine Kleinstadt im Clark County im US-Bundesstaat Washington
 Yacolt-Brand, der bis 2015 größte Waldbrand in der Geschichte des US-Bundesstaates Washington